L'edizione 1976-77 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Ruud Geels (), con 34 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1976-77.
 Eindhoven e De Graafschap retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1976-1977

Calcio nel 1976
Calcio nel 1977
Campionato olandese di calcio